Sin titulo, escultura d'Herminio Álvarez a Oviedo.
 Sin titulo, escultura de José Luis Fernández a Oviedo.